|}
Die Bahnstrecke Luino–Mailand ist eine Schienenverbindung zwischen den Städten Luino und Mailand im Norden Italiens.

Die in Normalspur gebaute Strecke ist elektrifiziert, sodass auch Verkehr mit Elektrolokomotiven und -triebwagen möglich ist. Die Strecke gehört der RFI, einem 100%igen Tochterunternehmen der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato (FS).

Geschichte 
Die Strecke entstand durch die Zusammenfassung mehrerer Abschnitte, die eröffnet wurden wie es folgt:
 18. Oktober 1858: Rho–Mailand
 20. Dezember 1860: Gallarate–Rho
 4. Dezember 1882: Luino–Laveno
 17. März 1884: Laveno–Gallarate

Einzelnachweise

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo Linea 24.

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei